Sint-Floriaankerk (Burhafe)
Sint-Floriaankerk (Funnix)
Sint-Floriaankerk (Krakau)
Sint-Floriaankerk (San Pietro in Cariano)
Sint-Floriaankerk (Sillenstede)